Der Subaru Solterra ist das erste Elektroauto des japanischen Automobilherstellers Subaru. Er nutzt die gleiche e-TNGA-Plattform wie die Schwestermodelle Lexus RZ und Toyota bZ4X; bei Subaru wird diese jedoch als e-SGP (e-Subaru Global Plattform) bezeichnet.

Geschichte 
Erstmals angekündigt wurde das Sport Utility Vehicle im Mai 2021. Es debütierte im November 2021 anlässlich der LA Auto Show. Als sportlicher gestaltetes Konzeptfahrzeug zeigte Subaru auf dem Tokyo Auto Salon im Januar 2022 den Solterra STI. Nach Schwierigkeiten beim Produktionsanlauf erfolgte der Marktstart im November 2022.

Gebaut wird der Solterra gemeinsam mit dem bZ4X im japanischen Toyota. Der Name des Fahrzeugs setzt sich aus den lateinischen Begriffen „sol“ (Sonne) und „terra“ (Erde) zusammen.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der Solterra vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Im Solterra sind die beiden Motorisierungen erhältlich, die auch Toyota im bZ4X anbietet. Allerdings gibt es die einmotorige Variante im Solterra nur auf dem japanischen Heimatmarkt. Beide Versionen haben einen 71,4-kWh-Lithium-Ionen-Akkumulator, der eine maximale Reichweite nach WLTP von 466 km ermöglicht. Im Gegensatz zum bZ4X hat der Solterra einen einphasigen Bordlader, der eine maximale AC-Ladeleistung von 7 kW ermöglichen soll. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt in beiden Modellen 150 kW, sodass das Fahrzeug in 30 Minuten auf 80 % aufgeladen werden kann.

Zulassungszahlen in Deutschland 

Im Juni 2022 wurden die ersten Solterra in Deutschland zugelassen; bis Jahresende kam der Solterra auf 115 Erstzulassungen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Solterra
Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell